Михаил Алексеевич Васильев (1862, Камышлов — после января 1916) — городской голова Камышлова, депутат III Государственной думы от Пермской губернии (1907—1912).

Биография 
Михаил Васильев родился в 1862 году в Камышлове в мещанской семье. Он окончил шесть классов классической гимназии (соответствующее современной 8-летней школе).

По окончании обучения Васильев занимался торговлей, а также владел недвижимостью. В 1906‑1912 годах он являлся Камышловским городским ​​головой. Кроме того, он избирался гласным уездного и губернского земских собраний (1915‑1916).

В Камышлове М. А. Васильев был известным общественным деятелем. Он был председателем городского сиротского суда, членом уездного училищного совета и попечительского совета городской женской гимназии. Кроме того он состоял в уездном комитете попечительства о народной трезвости и был почётным мировым судьёй (с 1905 года).

В августе 1907 года, благодаря стараниям городского головы Михаила Васильева, в Камышлове была открыта мужская прогимназия. Краевед А. А. Наумов назвал Васильева её основателем, так как главе города пришлось вести длительную переписку с попечителем Оренбургского учебного округа, доказывая целесообразность открытия учебного заведения.

Ещё в 1882 году М. А. Васильев писал в Оренбург: 
Гимназия размещалась в каменном двухэтажном здании, построенном в 1899 году, в котором до этого находилось шестиклассное городское училище. 1918 году её окончил будущий маршал Филипп Иванович Голиков.

Васильев участвовал в качестве выборщика от съезда городских избирателей Камышлова во всех четырех губернских избирательных собраниях (для каждой из Государственных Дум). Избран был только однажды — 14 октября 1907 года, в Государственную Думу Российской империи третьего созыва от первого съезда городских избирателей.

В Думе Михаил Васильев вошёл во фракцию Конституционно-демократической партии, стал членом её бюро. Он также работал в составе думской комиссии по городским делам. С парламентской трибуны Васильев выступил единственный раз: в третьей сессии, в прениях по смете департамента государственных земельных имуществ. В своей речи он говорил о необходимости дополнительного наделения крестьян землёй.

Подпись депутата Васильева стоит под целым рядом законопроектов: «О наделении безземельных и малоземельных крестьян землей», «Об обеспечении отдыха торгово-промышленных служащих», «О распространении Земского положения на Область войска Донского», «О введении земства в Сибири», «Об учреждении землеустроительных комиссий в степных областях», «Правила приема в высшие учебные заведения», «О распространении на Астраханскую губернию Положения о земских учреждениях», «О введении в Архангельской губернии земского самоуправления», «Об отмене смертной казни».

Судьба Васильева после января 1916 года не прослежена.

Семья 
Был женат (на 1907 год).

Литература 
 РГИА. Ф. 1278, оп. 9, д. 116.
 Члены Государственной Думы (портреты и биографии). Третий созыв. 1907‑1912 гг. / Сост. М. М. Боиович. — М., 1909. — С. 228

Примечания 

Члены Государственной думы Российской империи III созыва
Кадеты
Главы Камышлова